Julian Ejsmond (ur. 26 lutego 1892 w Warszawie, zm. 29 czerwca 1930 w Zakopanem) – polski poeta, bajkopisarz, tłumacz literatury, porucznik piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Walecznych.

Życiorys 
Urodził się 26 lutego 1892 w Warszawie, w rodzinie Franciszka Teodora, artysty malarza, i Marii, córki literata Juliana Wieniawskiego. Studiował filologię polską na UJ w Krakowie i UW.

Jako ochotnik wstąpił do Wojska Polskiego. Studiował w sławnej szkole oficerskiej w Saint-Cyr, którą ukończył i został zatwierdzony w stopniu podporucznika. 1 czerwca 1921 pełnił służbę w Departamencie I Ministerstwa Spraw Wojskowych, a jego oddziałem macierzystym był 79 pułku piechoty. 3 maja 1922 został zweryfikowany w stopniu porucznika ze starszeństwem od 1 czerwca 1919 i 346. lokatą w korpusie oficerów piechoty. W 1923 służył w macierzystym pułku w Słonimie. W 1924 był już w rezerwie.

Był zagorzałym myśliwym – nie tylko polował, ale również redagował pisma łowieckie, wydawał kalendarze myśliwskie. W 1929 został wiceprezesem LOP.

Pracował jako urzędnik, równolegle rozwijając swą twórczość literacką i edytorską. Pierwsze wiersze zaczął publikować w 1907. Pierwszy tomik poezji wydał w 1909. Jego twórczość była zróżnicowana gatunkowo, pisywał: wiersze miłosne, ballady, romanse, liryki, felietony, satyry, bajki, opowiadania. Zasłużył się także jako tłumacz pisanych w łacinie utworów Kochanowskiego, Sarbiewskiego, Propercjusza, Owidiusza, Petroniusza. Tłumaczył także teksty dla czasopisma „Skamander” (należał do grupy pisarzy luźno związanych z czasopismem). Napisał tekst „Inwentarz kultury narodowej”, wydrukowany w 36 zeszycie w roku 1925.

Zginął tragicznie 29 czerwca 1930 nad Morskim Okiem, w wypadku samochodowym. Został pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (kw. 194–I–16/17).

Życie prywatne 
Ożenił się z Janiną z Scheinkönigów (1900-1961), córką Michała i Zofii z Pociejów, z którą miał dwóch synów: Juliana (ur. 1920), który po II wojnie osiadł w Szwajcarii, oficera francuskiego krzyża wojennego 1939-1945 (zmienił nazwisko na D'Eysmond) i Stanisława (1922-2009). Potomkowie Juliana żyją obecnie w Szwajcarii i Francji.

Twórczość (wybór) 
 Baśń o ziemnych ludkach, 1914
 Podręcznik całowania, 1923
 W zbożu, 1925
 Opowieść o Janku Kominiarczyku i o dymiącym piecu króla Stasia, 1925
 Wspomnienia myśliwskie, 1925
 Sztuka wymyślania, 1927
 Bajki, 1927
 W puszczy, 1927
 Ryś w dzisiejszej Polsce, 1929
 Moje przygody łowieckie, 1929
 Przygody wiewióreczki, 1929
 Żywoty drzew, 1929
 W słońcu, 1930
 Patrząc na moich synków, 1931
 Janek w puszczy, 1931
 Mali myśliwi, 1931
 Moje przygody łowieckie, 1961
 Ostatni

Upamiętnienie 
Od jego nazwiska pochodzi nazwa Zakręt Ejsmonda (1359 m n.p.m.) na drodze z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka w Tatrach, gdzie poeta odniósł śmiertelne obrażenia w wypadku samochodowym w 1930 r.. W Gdyni jest ulica Ejsmonda, przy której istniał kiedyś stadion Arki Gdynia.

24 listopada 1975 w Warszawie jednej z ulic na terenie obecnej dzielnicy Żoliborz zostało nadanie imię Juliana Ejsmonda.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 J. Ejsmond, Wiersze, Warszawa 1909. Reprodukcja cyfrowa na stronie Polona.pl.
 Polska w pieśniach cudzoziemskich. Utwory o Polsce poetów łacińskich, francuskich, włoskich, hiszpańskich, szwedzkich, niemieckich, angielskich, rosyjskich, rusińskich i czeskich, w wolnym przekł. J. Ejsmonda, Warszawa 1915. Reprodukcja cyfrowa na stronie Polona.pl.
 J. Kochanowski, Przekład łacińskich utworów Jana Kochanowskiego z Czarnolasu, [przeł.] J. Ejsmond, Warszawa 1919. Reprodukcja cyfrowa na stronie Polona.pl.
 J. Ejsmond, Ryś w dzisiejszej Polsce, Kraków 1929. Reprodukcja cyfrowa na stronie Polona.pl.
 J. Ejsmond, Wśród bzów i jaśminów, [ante 1930]. Reprodukcja cyfrowa maszynopisu na stronie Polona.pl.

Julian Ejsmond
Ludzie urodzeni w Warszawie (Królestwo Kongresowe)
Odznaczeni Krzyżem Walecznych (II Rzeczpospolita)
Oficerowie 79 Pułku Piechoty (II RP)
Pochowani na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie
Polacy upamiętnieni nazwami obiektów fizjograficznych na Ziemi
Polscy twórcy literatury dziecięcej i młodzieżowej
Polscy bajkopisarze
Polscy poeci XX wieku
Polscy tłumacze literatury łacińskojęzycznej
Polskie ofiary wypadków drogowych
Porucznicy piechoty II Rzeczypospolitej
Urodzeni w 1892
Zmarli w 1930